Albret est un nom propre.

Patronyme 

famille
 Maison d'Albret, famille royale influente sur tout le sud-ouest ;
 Alain d'Albret dit le Grand (1440-1522) ;
 Jeanne d'Albret (1528-1572), mère de Henri IV, qui apporta la Navarre à la France ;
 Louis d'Albret (1422-1465), cardinal ;
 Amanieu d'Albret cardinal (1478-1520) ;

autres personnalités
 César d'Albret, (1614-1676), maréchal de France ;
 .

Toponyme 

 Albret landais, pays des Landes de Gascogne centré sur Labrit (Landes) de même étymologie (ce fief est le berceau de la maison d’Albret) ;
 Duché d'Albret, possession de la maison d’Albret, qui s’étendit jusqu’au Brulhois et de Castelmoron-d’Albret (Gironde) à Tartas (Landes) ; 
 Pays d'Albret, territoire issu du duché d’Albret ; cette dénomination s’applique aux coteaux de la rive gauche de la Garonne dans le sud-ouest du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Hôtel d'Albret, hôtel particulier à Fontainebleau ;
 Hôtel d'Albret, hôtel particulier dans le 4e arrondissement de Paris.